Jürgen Kroymann ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Kroymann (Pädagoge) (1739–1820), deutscher Pädagoge und Rechenmeister
 Jürgen Kroymann (Philologe) (1911–1980), deutscher klassischer Philologe